Антиа́рхи или антиархообра́зные (, от   — противоположный конец) — отряд вымерших позвоночных из класса плакодерм (Placodermi).

Происхождение названия 
Antiarchi означает «противоположный конец». Название придумал Эдвард Коп, который при рассмотрении окаменелостей полагал, что имеет дело с панцирными оболочниками, а глазное отверстие принял за ротовое отверстие, которое располагалось на противоположной от ануса стороне тела, в отличие от других оболочников, оральный и анальный сифон которых находятся на одном конце тела.

Описание 
Передняя часть тела антиарха покрыта (как и у других панцирных рыб) панцирем. При этом если у артродир имеет место постепенная редукция панциря, сопровождающаяся развитием хищного способа питания, то у антиарха происходит усиление покровных окостенений, а придонный образ жизни (связанный в первую очередь с пресными водами) сохраняется. Подобно примитивным артродирам, антиархи имеют очень длинный туловищный щит, характеризующийся окостенением позади грудного плавника и наличием отдельных заднебоковых и задних срединно-брюшных пластинок. Верхнечелюстных пластинок только одна пара (а не две, как у артродир). Внутренний скелет не окостеневает. У большинства антиархов головной щит намного меньше туловищного, но у рода Sinolepis из верхнего девона Китая эти щиты почти равны.

Грудные плавники у антиархов полностью покрыты костью и превратились в аналог конечностей членистоногих (вероятно, грудные плавники служили опорами или захватами, но не могли грести). Глаза маленькие. Длина тела — как правило, от 13 см (Pterichthyodes) до 30 см (большинство видов рода Bothriolepis); представители некоторых видов (Bothriolepis maxima) достигали метра в длину.

Систематика и филогения 
В настоящее время в отряде выделяется 9 семейств, а также ряд родов неясного систематического положения; более продвинутые семейства объединяются в кладу Euantiarcha, объединяющую два подотряда — Asterolepidoidei и Bothriolepidoidei (семейство Sinolepididae иногда также относят к Euantiarcha). Перечислим семейства антиархов:
 
 Базальные семейства антиархов
 Silurolepidae — Силуролеписовые
 Sinolepididae — Синолеписовые
 Chuchinolepidae — Чучинолеписовые
  — Юньнанолеписовые
 Подотряд Asterolepidoidei
 Asterolepididae — Астеролеписовые
 Pterichthyodidae — Птерихтиодесовые
 Подотряд Bothriolepidoidei — Бортиолепидовидные
 Bothriolepididae — Ботриолеписовые
 Microbrachiidae — Микробрахиусовые
 Jiangxilepididae — Цзянсилеписовые

Филогенетические связи между семействами антиарх выражаются следующей кладограммой, составленной по результатам исследований Цзя Ляньтао, Чжу Миня, Чжао Вэньцзиня (2010) и Чжан Гожуя, Ван Шитао, Ван Цзюньцина, Ван Няньчжуна, Чжу Миня (2010):

Примечания

Литература 
 .
 
 .
 

Плакодермы
†
Рыбы девонского периода